Příjmení Blaško má více nositelů:

 Hynek Blaško (* 1955), český politik, generál v záloze
 Roman Blaško (* 1969), český politik, fotograf, publicista a novinář
 Štefan Blaško (1915–1998), slovenský a československý politik